Rooftop – singolo di Zara Larsson del 2014
 Rooftop – singolo di Nico Santos del 2017